Monte Rosa peut faire référence à :
 le nom italien du mont Rose, un massif montagneux situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie ;
 Hôtel Monte Rosa, en Suisse, situé à proximité du mont Rose ;
 MV Monte Rosa, le nom initial du navire MV Empire Windrush lancé en Allemagne en 1930, nommé ainsi selon la montagne suisse.

Monterosa peut faire référence à :
 Monterosa Ski, domaine skiable en Italie, proche du Mont Rose ;
 (947) Monterosa, un astéroïde, nommé en 1934 d'après le nom du navire allemand MV Monte Rosa.